Міхай-Вітязу () — комуна в Румунії, у повіті Клуж.
 Міхай-Вітязу () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Міхай-Вітязу.
 Міхай-Вітязу () — комуна в Румунії, у повіті Констанца.
 Міхай-Вітязу () — село в Румунії, у повіті Констанца. Адміністративний центр комуни Міхай-Вітязу.
 Міхай-Вітязу () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Унгурень.
 Міхай-Вітязу () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Влад-Цепеш.
 Міхай-Вітязу () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Саскіз.